Loenen heißen:

 Loenen aan de Vecht, Dorf und ehemalige Gemeinde in der Provinz Utrecht
 Loenen (Apeldoorn), Dorf in der Gemeinde Apeldoorn, auf der Veluwe, beim Naturpark Loenermark (Wald, Heide)
 Loenen (Betuwe), bei Valburg, Gemeinde Overbetuwe

Loenen der Nachname von:
 Jan Cornelisz van Loenen, niederländischer Maler des 17. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Löhnen